Штайнах:

Населённые пункты
 Штайнах (Штирия) — упразднённая коммуна в Австрии, Штирия, Лицен.
 Штайнах (Нижняя Бавария) — коммуна в Германии.
 Штайнах (Ортенау) — коммуна в Германии.
 Штайнах (Санкт-Галлен) — коммуна в Швейцарии.
 Штайнах (Тюрингия) — город в Германии.

Реки 
 Штайнах (нижний приток Неккара)
 Штайнах (верхний приток Неккара)
 Штайнах (приток Айаха)
 Штайнах (приток Родаха)
 Варме-Штайнах
 Унтере-Штайнах
 Штайнах (Боденское озеро) — река в Швейцарии